Kokia

 Kokia (Кокиа) —  сценический псевдоним японско-французской певицы , исполнительницы собственных песен.
 , род растений семейства Мальвовые (Malvaceae), эндемиков Гавайских островов.